Huntoon ist der Familienname folgender Personen:

 David H. Huntoon (* 1951), US-amerikanischer Militär, General der US Army
 George Huntoon (1913–1997), US-amerikanischer Autorennfahrer